Kempenbende (archeologie), een groep archeologen uit Noord-Brabant;
 Kempenbende (criminaliteit), een criminele bende uit de Belgische Kempen.